

Премьер-министры Трансиордании (1921—1946) 
Период эмирата Трансиордания — британского протектората.

Премьер-министры Иордании (с 1946) 
Период независимого государства Трансиордания (с 1950 года название Иордания).

 
Иордания